155º Gruppo artiglieria pesante campale semovente "Emilia" – reggimento dell'Esercito Italiano
 155º Gruppo ETS – reparto di volo dell'Aeronautica Militare italiana